Клетниците е роман на Виктор Юго.

Клетниците може да се отнася още за:
 Клетниците, американски ням филм от 1909 година;
 Клетниците, американски ням филм от 1917 година;
 Клетниците, френски ням филм от 1925 година;
 Клетниците, френски филм от 1934 година;
 Клетниците, американски филм от 1935 година;
 Клетниците, американски радио сериал на Орсън Уелс от 1937 година;
 Клетниците, италиански филм от 1948 година;
 Клетниците, американски филм от 1952 година;
 Клетниците, френски филм от 1958 година;
 Клетниците, мексиканска теленовела от 1973 година;
 Клетниците, американски телевизионен филм от 1978 година;
 Клетниците, мюзикъл от 1980 година с музика на Клод-Мишел Шьонберг;
 Клетниците, френски филм от 1982 година;
 Клетниците, френски филм от 1995 година;
 Клетниците, филм от 1998 година;
 Клетниците, френски минисериал от 2000 година;
 Клетниците, британски филм от 2012 година, базиран на мюзикъла от 1980 година;
 Клетниците, американска теленовела от 2014 година.
 Клетниците, френски филм от 2019